Э́деса () — город в Греции. Административный центр общины (дима) Эдеса и периферийной единицы Пела в периферии Центральная Македония. Население  жителей по переписи 2011 года.

Современный город построен на месте древнего акрополя. С X века до 1912 года город назывался Воден (). С 1970-х годов центр туризма. Через город проходит река Водас (Эдесеос), распадающаяся на множество каналов. Главная достопримечательность — знаменитые водопады и находящийся рядом парк водяных машин. Город является духовно-административным центром Эдесской митрополии в юрисдикции Константинопольского патриархата.

Недалеко от города расположен горнолыжный центр Каймакцалан. Рядом с городом проходит автомагистраль Эгнатия. В городе находится станция железной дороги Салоники — Битола и линии 2 Проастиакос Салоники.

История 
Первый царь Македонии Каран в 814 году до н. э. сделал Эдесу столицей Древней Македонии. В 304 году до н. э. в Месопотамии основан город, также названный Эдеса. В ходе завоевания Греции Римом во II веке до н. э. Эдеса завоевана Римом. Была проложена Эгнатиева дорога.

Город находился на пересечении торговых путей в Афины, Рим, Салоники и Константинополь, вследствие чего получил своё развитие. Долгое время активно развивался. Разделялись верхний и нижний город. Здесь располагалась античная епархия Эдессы Македонской.

В 989 году в ходе очередной войны с Византией Эдеса была завоевана царём Болгарии Самуилом. В 1003 году византийский император Василий II Болгаробойца вернул Эдесу.

В ходе Четвёртого крестового похода в 1204 году Эдеса вошла в Королевство Фессалоники, которым правил Бонифаций I Монферратский. В 1218—1219 годах правитель Эпира Феодор Комнин Дука отвоевал Эдесу у крестоносцев и она вошла в Эпирское царство. В 1252—1254 годах в правление Михаила VIII Палеолога Эдеса вошла в Никейскую империю.

В 1341 году в ходе гражданской войны в Византии город осадил сербский король Стефан Урош IV Душан, в 1342 году город был захвачен сербами. После битвы на Косовом поле в 1389 году Эдеса была осаждена армией турок-осман. Город много месяцев держал героическую оборону под руководством монаха Серафима. Пал из-за предательства одного из горожан. Монах Серафим после захвата города был сброшен в водопад, который был назван в честь него и название переводится как «Монах внутри».

В 1395 году после сильного землетрясения Эдеса полностью разрушена. В 1668 году город посетил османский путешественник Эвлия Челеби.

Русский славист Виктор Григорович, посетивший город в 1845 году, отметил, что Воден имел смешанное население, однако главную часть составляли болгары.

В 1892 году была построена железная дорога до Битолы. В 1895 году построена первая текстильная фабрика с приводом от водяного колеса (на «белом угле»). В 1900 году построены городские часы и Новая мечеть («Йени-Джами»).

В ходе Балканских войн 18 октября 1912 года был захвачен греческими войсками и присоединён к Греции.

После Малоазийской катастрофы в 1923 году население пополнилось беженцами из Малой Азии. Эдеса становится крупным центром текстильной промышленности, «Манчестером востока».

Во время Второй мировой войны город находился в немецкой зоне оккупации и подвергся значительным разрушениям.

В 1950—1960-е годы наступил спад промышленности и экономики Эдесы.

В 2004 году основан филиал Университета Македонии в Эдесе.

Общинное сообщество Эдеса 
В общинное сообщество Эдеса входят 4 населённых пункта. Население  жителей по переписи 2011 года. Площадь 38,981 квадратного километра.

Население

Города-побратимы 
 , Горни-Милановац
 , Плевен
 , Битола

Примечания